Csehország
Ořechov, település a Brno-vidéki járásban
Ořechov, település a Jihlavai járásban
Ořechov, település a Uherské Hradiště-i járásban
Ořechov, település a Žďár nad Sázavou-i járásban